Красный спортивный интернационал или Красный спортинтерн (КСИ) — международная спортивная организация.

 История 
Была создана 23 июля 1921 года под эгидой Коминтерна с целью иметь «пролетарскую» альтернативу существующим «буржуазным» и социал-демократическим международным спортивным организациям. Красный спортинтерн был частью физкультурного движения в Советской России, ориентированного на физическую подготовку молодежи к службе в армии. Красный спортинтерн проводил «Спартакиады» в противовес «буржуазным» Олимпийским играм, проводимым Международным олимпийским комитетом.

Всего было проведено три летние и одна зимняя Спартакиады.

В 1921—1927 годах председателем КСИ был один из организаторов Октябрьской революции в России, зампредседателя Петроградского военно-революционного комитета по руководству Октябрьским вооружённым восстанием, Николай Подвойский.

В апреле 1937 года КСИ был распущен Коминтерном.Люцернский спортивный интернационал (ЛСИ) в 1929 году был преобразован в Социалистический рабочий спортивный интернационал.

 Комментарии 

 Примечания 

 Ссылки 
 Красный спортивный интернационал
 Энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Том 2. / Гл. ред. Г. И. Кукушкин. — : «Физкультура и спорт», 1962. — 388 с.

Организации, основанные в 1921 году
Исчезли в 1937 году
Международные спортивные организации
Коммунистический интернационал
Спорт в СССР